ТАТ — многозначная кириллическая аббревиатура и сокращение:
 тат. — татарский
 Тат. — Татьяна
 ТАТ — тематический апперцептивный тест
 Т А Т — «Троллейбус, автобус, трамвай» — тип проездного билета в общественном транспорте Москвы (ГУП «Мосгортранс») и обозначение на остановках
 ТАТ — Тюменьавиатранс
 ТАТ — банк в Казахстане (ранее «Транс Азиатский Торговый Банк»).

См. также 
 ТАТБ — триаминотринитробензол
 
 
  — аббревиатура латиницей